Bodini ist der Familienname folgender Personen:

 Ercole Bodini (1904–1962), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Floriano Bodini (1933–2005), italienischer Bildhauer
 Lorenzo Giacomo Bodini (* 1972), italienischer Segler
 Luciano Bodini (* 1954), italienischer Fußballspieler
 Marco Bruno Bodini (* 1972), italienischer Segler
 Renato Bodini (1909–1974), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Vittorio Bodini (1914–1970), italienischer Übersetzer und Politiker